Breccelle I ima više značenja:
 Breccelle I, Avellino
 Breccelle I, Isernia
 Breccelle I, Salerno